Ulica Racławicka w Częstochowie
 Ulica Racławicka w Warszawie
 Racławicka – stacja warszawskiego metra